Kraack ist der Familienname von

Detlev Kraack (* 1967), deutscher Historiker
Wilke von Kraack († 1345), Dekan zu Lübeck und Domherr zu Schwerin